Le Hockey Club Tramelan est un club de hockey sur glace de Tramelan en Suisse. Il évolue en 1re ligue, quatrième échelon suisse.

Historique 
Le club est créé en 1940.

Palmarès 
 Aucun titre.

Lien externe 
 Site officiel

Tramelan